Giuseppe Abbamonte (1923-2016) – giurista italiano
 Giuseppe Antonio Abbamonte, noto anche come Giuseppe Abbamonti (1759-1818) – patriota e politico italiano